Französische Straße (straat)
Französische Straße (metrostation), een metrostation, hernoemd naar de bovenstaande straat